Анушава́н Григо́рьевич Тер-Гевондя́н () — армянский и советский композитор, музыковед, фольклорист; ученик М. Ф. Гнесина, А. К. Лядова, А. К. Глазунова. Народный артист Армянской ССР (1953).

Творческая биография 
В юности брал уроки композиции у М. Ф. Гнесина.

В 1915 году окончил юридический факультет Петербургского университета и одновременно — Петербургскую консерваторию, где обучался у А. К. Лядова (гармония), А. К. Глазунова (композиция), М. О. Штейнберга (оркестровка), В. П. Калафати (контрапункт), Я. Витола (анализ форм).

Преподавал музыкально-теоретические дисциплины в консерваториях Закавказья:

— в 1917 — 1925 годах — в Тифлисской консерватории;

— в 1926 — 1959 годах (с перерывом) — в Ереванской консерватории (с 1934 профессор, в 1926 — 1930 годах директор, с 1948 года — заведующий кафедрой теории музыки и композиции);

— в 1934 — 1938 годах — в Бакинской консерватории. 

Выступал как дирижёр.

Участвовал в фольклорных экспедициях.

Писал книги и статьи по вопросам армянской, русской и западно-европейской музыки.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени (27.06.1956)
 орден «Знак Почёта» (4.11.1939)
 народный артист Армянской ССР (26.12.1953)

Музыкальные произведения 
Разнообразное по жанрам творчество Анушавана Григорьевича Тер-Гевондяна связано с народно-музыкальным искусством Армении и отличается ладовым своеобразием, изобретательностью ритмики, красочностью оркестровки. Некоторые его сочинения основаны на разработке собранного им фольклорного материала.

Оперы:
 Седа (1921)
 В лучах солнца (1950)

Балеты:
 Невеста огня (1934)
 Анаит (1940)

Для солистов, хора и симфонического оркестра:
 Вокально-симфоническая Поэма «Рождение Ваагна» (сл. О. Ованесяна, 1922)
 Баллада Памяти 26-ти комиссаров (1957)
 Памяти Ленина (1958)
Для симфонического оркестра:
 Сюита Ширакские этюды (1917)
 Сюита на народные темы (1954)
 Поэма «Ахтамар» (1923),
 Рапсодия «Раст» (1935),
 Симфония (1942)
Для духового оркестра:
 Марши

Пьесы для фортепиано, струнных и духовых инструментов

Произведения для голоса и фортепиано

Хоры, романсы, песни на сл. О. Туманяна, А. Вштуни, А. Исаакяна, А. Сатуряна, В. Терьяна и других

Музыка к драматическим спектаклям

Обработки армянских народных песен.

Ссылки 
 Анушаван Григорьевич Тер-Гевондян в Музыкальной Энциклопедии
  Анушаван Григорьевич Тер-Гевондян в Музыкальном энциклопедическом словаре
 Анушаван Григорьевич Тер-Гевондян на сайте «Biografija.ru»

Примечания

Литература 
 Тигранов Г. Армянский музыкальный театр.— т. 2, гл. 1.— Ер., 1960.

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Ректоры Ереванской консерватории
Преподаватели Ереванской консерватории
Преподаватели Тбилисской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории
Оперные композиторы СССР
Балетные композиторы СССР
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Армении
Члены Союза композиторов СССР